Samambaia, planta pteridófita
Ou ainda:

Pessoas 
 Danielle Souza, modelo brasileira que participava do programa Pânico na TV, apresentando-se como "Mulher-Samambaia"

Álbuns Musicais 
 Samambaia (álbum) - Álbum musical da parceria entre os músicos brasileiros César Camargo Mariano e Hélio Delmiro

Localidades 
 Samambaia (Distrito Federal), região administrativa do Distrito Federal brasileiro
 Samambaia (Praia Grande), bairro do município brasileiro de Praia Grande

Hidrografia 
 Rio Samambaia, rio brasileiro do estado de Goiás

Desambiguação